Апо́стол — многозначный церковный термин, также фамилия и название произведений. Употребляется в следующих значениях:

В религии 
 Апо́стол ( — «посол») — один из учеников Иисуса Христа
 «Апостол» — богослужебная книга, включающая часть книг Нового Завета
 Апостолы — приверженцы предопределения среди меннонитов.
 Апостол — ранг в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
 Апостол (Вулгарис) (род. 1948) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Милетский.
 Апостол (Даниилидис) (род. 1952) — епископ Константинопольской Православной Церкви, старец-митрополит Деркийский.
 Апостол (Димелис) (1925—2010) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Родосский.
 Апостол (Куфаллакис) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Мидийский.
 Апостол (Христодулу) (1856—1917) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Серронский.

Персоналии 
Апо́стол — фамилия молдавского происхождения.
 Апостолы — украинский дворянский род.
 Апостол, Вениамин Гаврилович (1938—2000) — молдавский советский режиссёр.
 Апостол, Георге (1913—2010) — румынский политик, 1-й секретарь ЦК РКП в 1954—1955.
 Апостол, Даниил Павлович (1654—1734) — гетман Войска Запорожского.
 Апостол, Данило Петрович (1727—?) — последний генеральный хорунжий Войска Запорожского, бригадир, член Малороссийской коллегии.
 Апостол, Йоан (род. 1959) — румынский саночник, участник четырёх Олимпийских игр.
 Апостол, Кира (род. 1960) — румынская гребчиха.
 Апостол, Мария Васильевна (1922—?) — звеньевая Кишинёвского совхоза-училища виноделия и виноградарства, Герой Социалистического Труда.
 Апостол, Михаил Владимирович (род. 1961) — украинский политик.
 Апостол, Павел Ефремович (1628—1678) — наказной гетман Войска Запорожского, гадяцкий и миргородский полковник.
 Апостол, Пётр Данилович (?—1758) — лубенский полковник Войска Запорожского.
 Апостол, Том (1923—2016) — американский математик греческого происхождения.
 Апостол, Юлиан (род. 1980) — румынский футболист, центральный полузащитник.
 Апостол, Ядвига (1913—1990) — польская писательница, педагог, участница Движения Сопротивления в годы Второй мировой войны.

Двойные фамилии 
 Муравьёвы-Апостолы — дворянский род.

Право 
 Апостол — устаревшее название апелляции, по которой спорное дело решалось в высшей инстанции.

В кинематографе и мультипликации 
 
 «Апостол» — самый первый в мире полнометражный мультфильм (реж. Кристини Квириано, 1917, не сохранился)

В истории книгопечатания 
 Апостол 1564 года — первая датированная русская книга.

Иное 
 Апостол — российский холдинг.

См. также 
 Апостоли
 Апостолов

Примечания